Aughrim eller Eachroim kan syfta på flera orter på Irland:

Geografi

Irland 

 Aughrim, Galway, County Galway, 
 Aughrim (ort i Irland, Leinster), Wicklow, 

Robotskapade Irlandförgreningar